L'avalanche est un écoulement d'une importante masse de neige en montagne.

Avalanche est un nom propre ou un nom commun qui peut aussi désigner :

Toponyme 

 Mont Avalanche : nom d'une montagne canadienne de Colombie-Britannique
 Mont-Avalanche : nom d'une petite station de ski au Québec
 L'Avalanche Canyon, situé dans le parc national de Grand Teton, dans l'État américain du Wyoming.
 le ruisseau Avalanche de Fulminato, affluent du Vecchio, 1,4 km sur la commune de Vivario en Corse.

Titres

Films 
 L'Avalanche : film muet autrichien réalisé par Michael Curtiz en 1923.
 Avalanche,  film américain d'Otto Brower (1928) 
 Avalanche : film japonais réalisé par Mikio Naruse, sorti en 1937
 Avalanche : film français réalisé par Raymond Segard, sorti en 1951.
 Avalanche : film américain réalisé par Corey Allen, sorti en 1978
 Avalanche Express : film anglais réalisé par Mark Robson, sorti en 1979
 Avalanche Alley : téléfilm canadien réalisé par Paul Ziller et diffusé en 2001 à la télévision
 Danger : avalanche ! : téléfilm américain réalisé par Doug Campbell et diffusé en 2002
 Une avalanche de cadeaux : film allemand de Vanessa Jopp, sorti en 2007
 Avalanche : téléfilm franco-allemand de Jörg Lühdorff (2008)
 Prince Avalanche : comédie dramatique américaine coproduite, écrite et réalisée par David Gordon Green sortie en 2013
 Avalanche Sharks : film d'horreur américain réalisé par Scott Wheeler, sorti en 2013

Chansons 
  : chanson de Leonard Cohen, sur l'album Songs of Love and Hate (1971)
 The Avalanche :  album folk/rock de Sufjan Stevens paru le 
 Strawberry Avalanche : single d'Owl City, puis chanson ajoutée dans l'album Ocean Eyes (Deluxe Edition) sorti en 2010
 Avalanche : sixième album de La Maison Tellier sorti le

Jeux 
 Échecs avalanche : variante du jeu d'échecs conçue par Ralph Betza en 1977
 Kirby's Avalanche : jeu vidéo de puzzle sorti en 1995 sur Super Nintendo
 1080° Avalanche : jeu vidéo de course de snowboard par Nintendo

Publications 
 L'Avalanche de Grindelwald : douzième histoire de la série Les Baroudeurs sans frontières de Charles Jarry, publié dans Spirou en 1986

Autres 
 Opération Avalanche : une des opérations principales de débarquement des troupes alliées dans la péninsule italienne pendant la Seconde Guerre mondiale.

Marques commerciales

Hockey-sur-glace 
 Avalanche du Colorado : équipe américaine de hockey sur glace à Denver
 Avalanche du Québec : équipe canadienne féminine de hockey sur glace
 Avalanche Mont-Blanc : dénomination de 1986 à 2010 de l'équipe de hockey sur glace du Hockey club Mont-Blanc
 Avalanche d'Adélaïde : club semi-professionnel de hockey sur glace de Thebarton, dans les faubourgs d'Adélaïde en Australie

Autres 
 Avalanche : groupe de musique
 Avalanch : groupe musical espagnol de métal progressif, formé en 1988
 Avalanche Software : studio américain de développement de jeux vidéo fondé en 
 Avalanche Studios : société suédoise de développement de jeux vidéo fondée en 2003
 Avalanche : montagnes russes bobsleigh à Blackpool (Angleterre)
 Chevrolet Avalanche : automobile pick-up de la marque chevrolet
 Avalanche Festival : festival de musique se déroulant pendant la saison d'hiver aux Marécottes en Suisse
 Association nationale pour l'étude de la neige et des avalanches : ANENA, organisation française ayant pour but de faire progresser la sécurité en montagne par la prévention des risques liés à la neige et aux avalanches, créée en 1971
 Appareil de recherche de victimes d'avalanche : ARVA, marque déposée d'appareils électroniques émetteur / récepteur d'un signal radio particulier, utilisés dans le secours avalanche de neige
 Avalanche : blockchain décentralisée et open source, axée sur les contrats intelligents.

Nom commun 
Le mot avalanche en tant que nom commun peut désigner :
 Avalanche sous-marine, ou courant de turbidité : détachement d'une importante masse de sédiments, dans l'eau, donnant lieu à des dépôts nommés turbidites
 avalanche d'air : effondrement soudain des couches supérieures de l'atmosphère, intense  et violent sous un orage
 Effet d'avalanche et Bruit d'avalanche : en électronique
 Body avalanche : nom d'une attaque au catch
 Sonde d'avalanche : longue tige très fine qui permet de repérer les skieurs emportés par une avalanche

Voir aussi 
 
 
 Avalanche : personnage de fiction mutant ennemi des X-Men
 Avalanche de Wellington du 1er mars 1910
 Avalanche de 1970 à Val-d'Isère
 Avalanche de l'Everest de 2014
 Liste d'avalanches en France